Crna Gora:
 Petnjica, grad i središte istoimene općine u Crnoj Gori, prije 2013. godine naselje u općini Berane
 Petnjica (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik